Les Intel 80486SX sont des microprocesseurs Intel 80486DX sans unité de calcul en virgule flottante (FPU) ou possiblement avec une unité de calcul en virgule flottante désactivée, sur les premiers modèles. Cette dernière hypothèse peut être émise en raison de la dimension du die qui était la même pour les 80486DX et les premiers 80486SX. Bien qu'une rumeur dise que les 80486DX avec FPU défectueuse étaient étiquetés comme des 80486SX, cette hypothèse semble peu plausible : d'abord parce que le 80486SX a été introduit en 1991, nettement après le 80486DX (1989), alors que la stratégie aurait surtout été utile au début de la production du 80486DX, lorsque le processus de gravure était imparfaitement maîtrisé. Deuxièmement, les 80486SX et 80486DX peuvent être distingués par l'instruction CPUID. 

Quelques systèmes permettaient à une puce 80487 d’être connecté sur un support d’extension.

Notes et références 

80486SX
Produit lancé en 1991

de:Intel i486#i486SX